Le mot sapiens est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un participe présent latin signifiant « sage, ayant du jugement ».

Sciences et techniques 
En biologie, notamment en paléoanthropologie, le mot sapiens est utilisé comme épithète spécifique pour désigner l'espèce à laquelle appartiennent les êtres humains actuels, et a été utilisé comme nom subspécifique pour nommer ce qu'on a un temps pensé être une sous-espèce.
 H. sapiens et Sapiens sont des abréviations d'Homo sapiens, l'espèce humaine actuelle.
 Homo sapiens est le nom binominal de l'espèce à laquelle appartiennent les êtres humains actuels. Il a antérieurement été utilisé pour désigner une espèce comportant plusieurs sous-espèces (dont l'Homme moderne).
 Homo sapiens sapiens est le nom trinominal obsolète de l'Homme moderne (antérieurement considéré comme une sous-espèce), aujourd'hui abandonné au profit du nom binominal ci-dessus (celui d'une espèce à part entière).
 Homo sapiens afer est le nom trinominal obsolète attribué en 1758 par Carl von Linné aux êtres humains ayant la peau noire ;  on ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en sous-espèces.
 Homo sapiens americanus est le nom trinominal obsolète attribué en 1758 par Carl von Linné aux Autochtones d'Amérique ;  on ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en sous-espèces.
 Homo sapiens asiaticus est le nom trinominal obsolète attribué en 1758 par Carl von Linné à une partie des Asiatiques ;  on ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en sous-espèces.
 Homo sapiens europaeus est le nom trinominal obsolète attribué en 1758 par Carl von Linné aux êtres humains de type caucasien ; on ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en sous-espèces.
 Homo sapiens idaltu est le nom trinominal obsolète de l'Homme de Herto, antérieurement considéré comme une sous-espèce dHomo sapiens, aujourd'hui considéré comme une forme archaïque d'Homo sapiens mais appartenant à la même espèce.
 Homo sapiens neanderthalensis est le nom trinominal obsolète de l'Homme de Néandertal, abandonné en 2003 en faveur du nom binominal Homo neanderthalensis (espèce à part entière).

Culture et société

Associations 
 L'Institut Sapiens est une association fondée en 2017, dont l’objectif est d'influencer le débat économique et social.

Cinéma et télévision 
 Homo sapiens est un court métrage d'animation roumain de Ion Popescu-Gopo, sorti en 1960.
 Homo sapiens est un téléfilm documentaire de Jacques Malaterre, diffusé sur France 3 et France 5 en 2006.
 Homo sapiens. Une nouvelle histoire de l'Homme est un téléfilm documentaire diffusé par Arte en 2005 et exposant les thèses de l'origine de la bipédie d'Anne Dambricourt-Malassé. Ces thèses furent très controversées et certains chercheurs tentèrent même d'interdire la diffusion du documentaire sur les chaînes publiques.

Édition 
 Sàpiens est une revue de vulgarisation historique historique en langue catalane, publiée dans les Pays catalans et en livre numérique sur Internet.
 S.A.P.I.EN.S est une revue scientifique pluridisciplinaire consacrée à l'intégration des savoirs pour définir les conditions d'un développement mondial soutenable.

Jeux vidéo 
 Sapiens est un jeu vidéo d'aventure, développé et édité par Loriciel, sorti en 1986 sur Amstrad CPC et Atari ST.

Littérature et bande dessinée 
 Sapiens est une série de bande dessinée documentaire de Yuval Noah Harari, David Vandermeulen et Daniel Casanave, créée en 2020.
 Sapiens : Une brève histoire de l'humanité est un livre de Yuval Noah Harari, publié en hébreu en 2011, en français en 2015.
 Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens () est un roman pour adolescents de Becky Albertalli, publié en 2015.

Anthroponyme 
 Les Sapiens sont les habitants ou les personnes originaires du Sap ou de Sap-en-Auge, dans l'Orne (région Normandie, France).
 Caius Laelius Sapiens est un homme d'État romain, consul en 140 

Épithète spécifique